Bankcard steht für
 Bankcard-Servicenetz, Zusammenschluss deutscher Genossenschaftsbanken
 Bankcard (Australien), Zusammenschluss australischer Bankinstitute
 umgangssprachlich für Debitkarten